Женская национальная сборная Аргентины по софтболу — представляет Аргентину на международных софтбольных соревнованиях. Управляющей организацией выступает Аргентинская конфедерация софтбола ().

Результаты выступлений

Чемпионаты мира

Панамериканские чемпионаты по софтболу

Панамериканские игры

Примечания

См. также 
 Мужская сборная Аргентины по софтболу

Ссылки 
 Панамериканская конфедерация софтбола (CONPASA)
 Международная федерация бейсбола и софтбола
 Страница Аргентинской конфедерации софтбола на сайте WBSC

Аргентина
Софтбол в Аргентине
Софтбол женская